Labio puede referirse a:

 Labios, dos rebordes exteriores de la boca de los mamíferos.
 Labios genitales, los repliegues cutáneos de la vulva, tanto los labios mayores, como los labios menores.
 Labio, una de las piezas bucales de los insectos.
 Labio leporino, hendidura congénito del labio superior.

en:Lip (disambiguation)
it:LIP
no:Lippe